Акансех () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Население муниципалитета, по данным переписи 2010 года, составило  человек.

Общие сведения 
Название происходит от юкатекского: Acan, что означает голос, стон, и Ceh — олень, соответственно Acanceh можно перевести как последний стон оленя. Возможно в этой местности майя охотились на оленей.

Площадь муниципалитета равна 137 км², что составляет 0,34 % от общей площади штата, а максимальная высота — 10 метров над уровнем моря.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Тишпеуалем, на востоке с Сее, на юге с Кусамой и Текохом, и на западе с Тимукуем и Канасином.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был сформирован 1918 году, но окончательные границы были сформированы в 1922 году. В его состав входят 19 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 13,9 %, промышленность и строительство — 43,1 %, сфера обслуживания и туризма — 41,5 %, прочее — 1,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,7 %;
 водоснабжение: 99,6 %;
 водоотведение: 62,2 %.

Достопримечательности 
В основном это памятники архитектуры, такие как бывшая церковь Пресвятой Девы Гваделупской, построенной в конце XVI века, и церковь Божьей Матери, построенной в XVII веке. Также существуют археологические раскопки поселений майя, например Акансех — название которого заимствовано современным городом и муниципалитетом.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальные сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана